Ро́берт Ланг:
 Ланг, Роберт (1917—1997) — швейцарский велогонщик.
 Ланг, Роберт (род. 1948) — британский музыкальный продюсер.
 Ланг, Роберт (род. 1970) — чехословацкий и чешский хоккеист, нападающий.
 См. также 
 Лэнг, Роберт (род. 1961) — американский физик и мастер оригами.